Лома Бланка има више значења:

 Лома Бланка (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лома Бланка (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лома Бланка (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лома Бланка, Хуан Уриста (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лома Бланка (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лома Бланка, Хесус Салазар Паласиос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лома Бланка (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лома Бланка (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лома Бланка (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лома Бланка (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лома Бланка (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лома Бланка (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Бланка, Лос Капулинес (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Бланка (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Бланка, Ла Буејера (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Бланка (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Бланка (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Бланка, Ла Лома (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома Бланка (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома Бланка (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома Бланка (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома Бланка (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лома Бланка (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лома Бланка (Сан Симон Алмолонгас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бланка (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Бланка (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лома Бланка (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лома Бланка (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лома Бланка (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Бланка (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Бланка (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Бланка (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Бланка (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бланка (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Бланка (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику